McDivitt ist der Name von:
 James McDivitt (1929–2022), US-amerikanischer Astronaut
 Joseph McDivitt (1917–2019), US-amerikanischer Offizier
 Kristine McDivitt Tompkins (* 1950), US-amerikanische Unternehmerin und Umweltschützerin